Stati Uniti d'America
 Torrey – città della Contea di Yates, New York
 Torrey – città della Contea di Wayne, Utah